de oorspronkelijke naam van Oudeschans (1593)
 de schans rond Bellingwolderzijl te Finsterwolderhamrik (1704)

Vestingwerk in Nederland
Plaats in Groningen
Geschiedenis van Westerwolde